И́горь Бори́сов:
 Борисов, Игорь Андреевич (1924—2003) — советский гребец.
 Борисов, Игорь Владимирович (1937—2011) — русский историк, геральдист.
 Борисов, Игорь Петрович (род. 1982) — белорусский политик, журналист.
 Борисов, Игорь Рудольфович (род. 1966) — советский, российский музыкант, диджей, промоутер и радиоведущий.